

Codici 
 VDM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Gobernador Castello, Viedma (RN), Argentina.

Sigle
Virtual DOS machine – tecnologia che consente di eseguire programmi DOS a 16/32 bit e Windows a 16 bit quando è già in esecuzione un altro sistema operativo e controlla l'hardware
 VDM – Verbi Divini Minister titolo ecclesiastico.